Pattabongse ist der Familienname folgender Personen:

 Pachara Pattabongse (* um 1938), thailändische Badmintonspielerin
 Pinit Pattabongse (* um 1930), thailändischer Badmintonspieler
 Prathin Pattabongse (* um 1940), thailändische Badmintonspielerin
 Pravat Pattabongse (1903–1972), thailändischer Badmintonspieler, -trainer und -funktionär
 Pratuang Pattabongse (* 1935), thailändische Badmintonspielerin